Topa – città dell'India
 Topa – un'antica imbarcazione caratteristica della laguna veneta
 Topa – nome comune della Periploca graeca, un raro tipo di liana
 Topa – un tipo di pane livornese
 Topa – un tipo di copricapo dalla foggia a busta realizzato in pelliccia, simile ad un colbacco
 Topa – termine dialettale usato per indicare l'apparato genitale femminile
 Topa – genere femminile dell'omonimo roditore